Дми́трий Никола́евич Смирно́в:

 Смирнов, Дмитрий Николаевич (1915—1996) — советский разведчик, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Дмитрий Николаевич (1948—2020) — советский и российский композитор.
 Смирнов, Дмитрий Николаевич (род. 1980) — российский футболист.